Sundby Sogn henviser til flere artikler:
 Sundby Sogn (København) – et sogn i Københavns Kommune og i Amagerbro Provsti
 Sundby Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti

Se også 

 Oppe Sundby Sogn